Kittelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Kittelmann (1915–1982), Offizier der Volkspolizei, des MfS und der NVA
 Marion Kittelmann (* 1952), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Peter Kittelmann (1936–2003), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages
 Udo Kittelmann (* 1958), deutscher Kurator und Autor mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer und moderner Kunst